Santa Prisca bezeichnet:

 eine Kirche in Rom, siehe Santa Prisca
 eine Kirche in der mexikanischen Kleinstadt Taxco, siehe Santa Prisca (Taxco)
 eine städtische Gemeinde der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, siehe Santa Prisca (Quito)